Il termine Lichtenhain può riferirsi alle seguenti località della Germania:

Lichtenhain/Bergbahn – Comune del circondario di Saalfeld-Rudolstadt, in Turingia
Lichtenhain – Frazione del comune di Boitzenburger Land, nel circondario dell'Uckermark, in Brandeburgo
Lichtenhain – Frazione della città di Gräfenthal, nel circondario di Saalfeld-Rudolstadt, in Turingia
Lichtenhain – Frazione capoluogo del comune di Kirnitzschtal, nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge, in Sassonia
Lichtenhain – Frazione della città di Jena, in Turingia